Айтрах:

 Айтрах — коммуна в Германии.
 Айтрах — река в Германии.